Mollohan ist der Familienname folgender Personen:

 Alan Mollohan (* 1943), US-amerikanischer Politiker
 Bob Mollohan (1909–1999), US-amerikanischer Politiker